Moritz Simon kan syfta på:

* Moritz Simon (1847–1903), svensk läkare
 Moritz Simon (1884–1959), svensk läkare